

Persone 
 Aristide Barilli (1913-2009), giornalista italiano
 Arnaldo Barilli (1876-1953) – letterato e storico dell'arte italiano
 Bruno Barilli (1880-1952) – scrittore e critico musicale italiano
 Carlotta Barilli (1935-2020) – attrice italiana
 Cecrope Barilli (1839-1911) – pittore italiano
 Davide Barilli (1959) – scrittore italiano
 Francesco Barilli (1943) – regista, attore e sceneggiatore italiano
 Giovanni Battista Barilli (1666-1726) – intagliatore e scultore italiano
 Giuseppe Barilli (1812-1894) – politico, astronomo e matematico italiano
 Latino Barilli (1883-1961) – pittore e insegnante italiano
 Luigi Barilli (1764-1824) – cantante d'opera italiano
 Marianna Bondini Barilli (1780-1813) – soprano italiano
 Renato Barilli (1935) – critico d'arte, critico letterario e accademico italiano

Altro 
 Barilli – nome in albanese del comune di Barile